Evropsko prvenstvo v nogometu 2012 je bilo trinajsto evropsko prvenstvo v nogometu, ki je potekalo med 8. junijem in 1. julijem 2012 v poljskih mestih Varšava, Poznanj, Gdansk in Vroclav, ter ukrajinskih mestih Kijev, Doneck, Harkov in Lvov. Svoj tretji naslov evropskih prvakov je osvojila španska reprezentanca, ki je v finalu premagala italijansko, v polfinale sta se uvrstili še portugalska in nemška reprezentanca.

Prizorišča

Predtekmovanje

Skupina A 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||0||1||4||5||−1||6
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||1||1||1||3||3||0||4
|- 
|align=left|
|3||1||1||1||5||3||+2||4
|- 
|align=left|
|3||0||2||1||2||3||−1||2
|}

Skupina B 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||3||0||0||5||2||+3||9
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||0||1||5||4||+1||6
|-
|align=left|
|3||1||0||2||4||5||−1||3
|-
|align=left|
|3||0||0||3||2||5||−3||0
|}

Skupina C 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||1||0||6||1||+5||7
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||1||2||0||4||2||+2||5
|-
|align=left|
|3||1||1||1||4||3||+1||4
|-
|align=left|
|3||0||0||3||1||9||−8||0
|}

Skupina D 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||1||0||5||3||+2||7
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||1||1||1||3||3||0||4
|- 
|align=left|
|3||1||0||2||2||4||−2||3
|- 
|align=left|
|3||1||0||2||5||5||0||3
|}

Zaključni del

Četrtfinale

Polfinale

Finale

Statistika

Strelci 
3 goli

  Mario Mandžukić
  Mario Gómez

  Mario Balotelli
  Cristiano Ronaldo

  Alan Dzagoev
  Fernando Torres

2 gola

  Petr Jiráček
  Václav Pilař
  Nicklas Bendtner
  Michael Krohn-Dehli

  Dimitris Salpingidis
  Xabi Alonso
  Cesc Fàbregas

  David Silva
  Zlatan Ibrahimović
  Andriy Shevchenko

1 gol

  Nikica Jelavić
  Andy Carroll
  Joleon Lescott
  Wayne Rooney
  Theo Walcott
  Danny Welbeck
  Yohan Cabaye
  Jérémy Ménez
  Samir Nasri
  Lars Bender
  Sami Khedira
  Miroslav Klose
  Philipp Lahm

  Mesut Özil
  Lukas Podolski
  Marco Reus
  Theofanis Gekas
  Giorgos Karagounis
  Georgios Samaras
  Sean St Ledger
  Antonio Cassano
  Antonio Di Natale
  Andrea Pirlo
  Rafael van der Vaart
  Robin van Persie

  Jakub Błaszczykowski
  Robert Lewandowski
  Pepe
  Hélder Postiga
  Silvestre Varela
  Roman Pavlyuchenko
  Roman Shirokov
  Jordi Alba
  Juan Mata
  Jesús Navas
  Sebastian Larsson
  Olof Mellberg

1 avtogol

  Glen Johnson

Nagrade 
Zlati čevelj
  Fernando Torres (3 goli)

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 

2012
Športne prireditve na Poljskem
Športne prireditve v Ukrajini
2012 v športu
Šport v Varšavi
Poznanj
Šport v Gdansku
Šport v Vroclavu
Šport v Kijevu
Doneck
Harkov
Lvov